Stíhací závod na 10 kilometrů volně žen na Zimních olympijských hrách 1998 v Naganu se konal v areálu Snow Harp v Hakubě dne 12. února 1998. Z českých závodnic se jej zúčastnily Kateřina Hanušová, Zuzana Kocumová, Kateřina Neumannová a Jana Šaldová, přičemž Neumannová zde získala bronzovou medaili. Starty závodnic byly odstupňovány podle dosažených časů z předchozího závodu na 5 km klasicky, celkový výsledek stíhacího závodu byl dán součtem obou časů.

Výsledky

Externí odkazy 
  Nagano 1998 Official Report – Cross-Country Skiing , la84foundation.org
  Cross Country Skiing at the 1998 Nagano Winter Games: Women's 5/10 kilometres Pursuit, sports-reference.com

Ženy 10